Un couple (französisch für „ein Paar“) steht für:

 Un couple, Originaltitel von Ehe französisch, französischer Film von Jean-Pierre Mocky (1960)
 Un couple (2022), französisch-US-amerikanischer Film von Frederick Wiseman